Томас Отто "Том" Шенкленд (; род. 7 мая 1968) — английский режиссёр и сценарист кино и телевидения. Он известен как режиссёр фильмов «Камера пыток» (2007) и «Детишки» (2008) и телесериалов как «Призраки» (2011), «Улица потрошителя» (2012) и «Пропавший без вести» (2014); за последний, он был номинирован на премию «Эмми» за лучшую режиссуру мини-сериала, фильма или драматической программы в 2015 году. Он также был дважды номинирован на премию BAFTA за лучший короткометражный фильм за «Bait» (1999) и «Going Down» (2000).

Фильмография

Фильмы 
 Bubbles (1998; короткометражка)
 Приманка (1999; короткометражка)
 Спускаясь вниз (2000; короткометражка)
 Камера пыток (2007)
 Детишки (2008)

Телевидение 
 Сердца и кости (2000; эпизод: "Once There Was a Way to Get Back Home")
 Конец рабочего дня (2001; 3 эпизода)
 Ни одна ночь не станет долгой (2002; телефильм)
 Family Business (2004; эпизод "1.01")
 Инспектор Джерико (2005; эпизод: "The Hollow Men")
 Мисс Марпл Агаты Кристи (2006—10; 2 эпизода)
 Тени (2011; 3 эпизода)
 Дирк Джентли (2012; 3 эпизода)
 Улица потрошителя (2012; 4 эпизода)
 Пропавший без вести (2014; 8 эпизодов)
 Злой город (2015; эпизод: "Pilot")
 Оставленные (2015; 1 эпизод)
 Отверженные (2018; 6 эпизодов)

Примечания

Ссылки